Club Náutico de Estartit, de jachthaven van de Spaanse badplaats L'Estartit
 Centrale nationale des employés, de Waals-Brusselse tegenhanger van de LBC-NVK
 Canadian National Exhibition (CNE), een grote jaarbeurs met allerlei evenmenten in Canada